Tsjoelman (rivier)
Tsjoelman (vliegveld)
Tsjoelman (plaats)